Orono kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Orona Island, atoll, Phoenixöarna,

USA 

 Orono, Maine, Penobscot County, 
 Orono, Minnesota, Hennepin County, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade USAförgreningar